Sankt Lars kyrka kan avse:

Sverige
Sankt Lars kyrka, Enköping, Uppland, Uppsala stift
Sankt Lars kyrka, Åsa, Halland, mellan Varberg och Kungsbacka, Göteborgs stift
Sankt Lars kyrka, Hallstahammar, Västmanland, Västerås stift
Sankt Lars kyrka, Linköping, Östergötland, Linköpings stift
Sankt Lars katolska kyrka i Uppsala, Stockholms katolska stift
Sankt Lars kyrka, Skara, Västergötland, Skara stift
Sankt Lars sjukhuskyrka i Lund, Skåne, Lunds stift
Sankt Lars kyrka, Sigtuna, Uppland, Uppsala stift
Sankt Lars kyrka, Visby, Gotland, Visby stift

Finland

Egentliga Finland
Bjärnå kyrka i Bjärnå, i Åbo ärkestift
Virmo kyrka i Virmo, i Åbo ärkestift

Nyland
Sankt Lars kyrka, Lojo i Nyland, Finland i Esbo stift
Helsinge kyrka i Vanda stad, Borgå stift och Helsingfors stift

Tavastland
Hämeenkoski gamla kyrka i Hämeenkoski, i Tammerfors stift
Janakkala kyrka i Janakkala, i Tammerfors stift

Åland
Eckerö kyrka på Eckerö, Åland i Borgå stift

Österbotten
 S:t Lars kyrka, Storkyro i Storkyro, i Lappo stift

Se även
Lunds domkyrka, som under medeltiden var känd som Sankt Lars domkyrka
Sankt Laurentii kyrka